Анатолій Миколайович Васильєв:
 Васильєв Анатолій Миколайович (1919—1978) — Герой Радянського Союзу.
 Васильєв Анатолій Миколайович (1932—2008) — радянський футболіст і тренер.
 Васильєв Анатолій Миколайович (1935—2017) — радянський музикант, засновник ВІА «Співаючі гітари».

Сторінки зі списками однофамільців-тезок